Stazione di Tuoro-Serradarce, sulla linea Battipaglia-Metaponto
 Stazione di Tuoro sul Trasimeno, sulla linea Terontola-Foligno